Атман — многозначный термин.

 Атман — одно из центральных понятий индийской философии.
 Атман — прежнее название села Весёлое Симферопольского района Крыма.